Наде́жда Ма́рченко: Марченко, Надежда Ивановна (род. 1928) — советская работница химической промышленности, депутат Верховного совета СССР, Герой Социалистического Труда.
 Марченко, Надежда Михайловна (род. 1964) — советская и российская футболистка.